Strecker kan som auktorsförkortning betyda:

 John Kern Strecker (1875–1933), amerikansk naturvetare och herpetolog
 Ulrike Strecker, tysk iktyolog och genetiker, verksam i USA
 Wilhelm Strecker

Robotskapade auktorsförkortningar